Kok kan hentyde til:
 Kok – en person, der laver mad
 Kok (bakterie) – en kugleformet bakterie
 Hane – en hanfugl, også kaldet en kok (således også f.eks. en fasankok)
 og en række efternavne (Kok, Kock, Koch)